Pure Morning – singolo dei Placebo del 1998
Pure Morning – programma musicale di MTV Italia